Das Comité National Olympique et Sportif Sénégalais wurde 1961 gegründet und 1963 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus dem Senegal eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).

Medaillengewinner 

Senegal
!Medaillengewinner